Педро Сарабія (ісп. Pedro Sarabia, нар. 5 липня 1975, Асунсьйон) — парагвайський футболіст.
 Мануель Сарабія (,  9 січня 1957, Абанто-і-Сьєрвана) — іспанський футболіст.